

Presentación previa 
Chung Hyeon fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Omar Jasika derrotó en la final a Blake Mott.

Cabezas de serie 

  Go Soeda (Primera ronda)
  Jason Jung (Primera ronda)
  Andrew Whittington (Primera ronda)
  Mohamed Safwat (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Matthew Barton ''(Segunda ronda)
  Noah Rubin ''(Segunda ronda)
  Alexander Bublik ''(Segunda ronda)
  Akira Santillan ''(Semifinales)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Burnie 2017